Den skønne Ubekendte kan henvise til:

 Den skønne Ubekendte (film fra 1914) – dansk stumfilm fra 1914 instrueret af Robert Dinesen
 Den skønne Ubekendte (film fra 1915) – dansk stumfilm fra 1915 instrueret af Lau Lauritzen Sr. og efter manuskript af A.V. Olsen.
 Den skønne Ubekendte (film fra 1919) – dansk stumfilm fra 1919 instrueret af Lau Lauritzen Sr. og efter manuskript af Harriet Bloch.